Fourth Dimension:
 Fourth Dimension — альбом пауэр-метал-группы Stratovarius, выпущенный в 1995 году.
 The Fourth Dimension — альбом дэт-метал-группы Hypocrisy, выпущенный в 1994 году.

См. также